Гры́у () — молдавская фамилия. Известные носители:
 Грыу, Георге Иванович (род. 1961) — молдавский актёр.
 Грыу, Лянка Георгиевна (род. 1987) — российская актриса.